Pyramide de Mazghouna peut correspondre à :
 la pyramide nord de Mazghouna ;
 la pyramide sud de Mazghouna.